Nazwę HMS Glowworm (świetlik) nosiło 5 okrętów w służbie Royal Navy. Najbardziej znany był niszczyciel z okresu II wojny światowej:
"Glowworm" - pierwsza nazwa zbudowanego w 1906 torpedowca, przemianowanego później na HMS TB7
 HMS "Glowworm" – kanonierka typu Insect wodowana w 1916 i sprzedana na złom w 1928
 HMS "Glowworm" (H92) – niszczyciel typu G zatopiony w 1940 po walce z krążownikiem Admiral Hipper.
"Glowworm" - planowany niszczyciel którego budowę rozpoczęto we wrześniu 1945 i przerwano w grudniu tego roku przed jej ukończeniem, okręt miał się początkowo nazywać HMS "Guinevere", we wrześniu projekt otrzymał nazwę "Glowworm" która dwa miesiące później została zmieniona na HMS "Gift"
"Glowworm" - inny planowany niszczyciel którego budowę rozpoczęto w październiku 1945, okręt początkowo nosił nazwę HMS "Gift", budowę okrętu porzucono 12 grudnia 1945

Glowworm